

Sciences et techniques

Chimie 
 R40 désigne le chlorométhane, selon la liste de réfrigérants,
 R40 est la phrase de risque « Effet cancérogène suspecté: preuves insuffisantes »,  sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 R40 désigne la somnolence, la stupeur et le coma, d'après la classification internationale des maladies.

Culture et société

Armées 
 Renault R40, un char d'assaut français.

Odonyme 
 Ring belge R40, la petite ceinture de Gand, en Belgique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres